Nikolai Morozov ou Nikolai Alexandrovitch Morozov désigne deux personnalités russes :
Nikolaï Morozov (1854-1946), personnalité révolutionnaire puis scientifique russe.
Nikolai Morozov (1975-), ancien patineur artistique russe de danse sur glace.